Широкий — фамилия и название населённых пунктов. Имеет женскую форму Широкая.

Персоналии 
 Широкий, Антон Алексеевич (род. 1978) — российский бейсболист, серебряный медалист чемпионата Европы (2001).
 Широкий, Василий Фёдорович (1903—1983) — советский физиолог, директор Сталинградского медицинского института (1944—1951).
 Широкий, Вильям (1902—1971) — чехословацкий государственный и политический деятель.
 Широкий, Иван Фёдорович (1893—1938) — советский военный деятель, комдив (1935).
 Широкий, Сергей (род. 1966) — белорусский футболист, игравший на позиции полузащитник.
 Широкий, Феофан Сергеевич (1894—1979) — генерал-майор Советской Армии, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Белоруссия 
 Широкий — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Широкий — посёлок городского типа в составе города Райчихинск Амурской области.
 Широкий — хутор в Белгородском районе Белгородской области.
 Широкий — хутор в Шебекинском районе Белгородской области.
 Широкий — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Широкий — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Широкий — посёлок в Становлянском районе Липецкой области.
 Широкий — посёлок в Сусуманском районе Магаданской области.
 Широкий — посёлок в Перевозском районе Нижегородской области.
 Широкий — посёлок в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Широкий — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Широкий — посёлок в Скопинском районе Рязанской области.
 Широкий — хутор в Питерском районе Саратовской области.
 Широкий — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области.
 Широкий — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области.
 Широкий — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.

Украина 
 Широкий — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.
 Широкий — посёлок в Станично-Луганском районе Луганской области.

Корабли 
 «Широкий» —  люгер Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов и Греческой революции.

См. также 
 Широкий Лог
 Широкий проезд
 Широкий Яр
 Широкое

Примечания